|-
|(83501)||2001 SQ118|| align=right|15,0|| align=right|2,628|| align=right|0,119|| align=right|17,54|| align=right|4,259||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83502)||2001 SD120|| align=right|15,0|| align=right|3,007|| align=right|0,069|| align=right|10,35|| align=right|5,214||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83503)||2001 SH121|| align=right|14,7|| align=right|3,030|| align=right|0,034|| align=right|8,79|| align=right|5,275||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83504)||2001 SF123|| align=right|14,6|| align=right|2,734|| align=right|0,072|| align=right|3,92|| align=right|4,520||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83505)||2001 SF124|| align=right|15,1|| align=right|3,153|| align=right|0,155|| align=right|3,78|| align=right|5,599||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83506)||2001 SU124|| align=right|14,7|| align=right|2,964|| align=right|0,015|| align=right|9,58|| align=right|5,103||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83507)||2001 SY126|| align=right|15,3|| align=right|2,939|| align=right|0,071|| align=right|1,52|| align=right|5,039||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83508)||2001 SK127|| align=right|16,0|| align=right|2,610|| align=right|0,045|| align=right|2,64|| align=right|4,216||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83509)||2001 SR127|| align=right|15,0|| align=right|2,964|| align=right|0,037|| align=right|1,19|| align=right|5,102||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83510)||2001 SW127|| align=right|15,3|| align=right|2,763|| align=right|0,078|| align=right|3,13|| align=right|4,591||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83511)||2001 SH128|| align=right|14,8|| align=right|3,153|| align=right|0,038|| align=right|7,71|| align=right|5,597||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83512)||2001 SU128|| align=right|14,7|| align=right|3,009|| align=right|0,067|| align=right|10,44|| align=right|5,218||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83513)||2001 SC131|| align=right|14,8|| align=right|3,113|| align=right|0,119|| align=right|10,39|| align=right|5,492||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83514)||2001 SU131|| align=right|14,9|| align=right|2,980|| align=right|0,032|| align=right|10,02|| align=right|5,143||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83515)||2001 SF132|| align=right|15,7|| align=right|2,910|| align=right|0,003|| align=right|2,07|| align=right|4,964||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83516)||2001 SA133|| align=right|15,4|| align=right|2,964|| align=right|0,075|| align=right|9,94|| align=right|5,101||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83517)||2001 SF133|| align=right|15,2|| align=right|3,024|| align=right|0,098|| align=right|9,48|| align=right|5,257||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83518)||2001 SZ135|| align=right|15,4|| align=right|3,085|| align=right|0,094|| align=right|1,20|| align=right|5,417||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83519)||2001 SE139|| align=right|16,0|| align=right|2,879|| align=right|0,070|| align=right|0,98|| align=right|4,885||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83520)||2001 SX142|| align=right|14,9|| align=right|2,691|| align=right|0,058|| align=right|4,42|| align=right|4,413||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83521)||2001 SZ144|| align=right|15,0|| align=right|2,680|| align=right|0,152|| align=right|1,97|| align=right|4,387||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83522)||2001 SZ146|| align=right|15,3|| align=right|3,078|| align=right|0,090|| align=right|0,66|| align=right|5,400||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83523)||2001 SC147|| align=right|14,6|| align=right|2,781|| align=right|0,049|| align=right|4,07|| align=right|4,637||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83524)||2001 ST148|| align=right|14,3|| align=right|2,978|| align=right|0,091|| align=right|8,27|| align=right|5,137||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83525)||2001 SO149|| align=right|14,2|| align=right|3,082|| align=right|0,044|| align=right|5,72|| align=right|5,410||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83526)||2001 SV149|| align=right|14,5|| align=right|3,006|| align=right|0,120|| align=right|10,18|| align=right|5,212||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83527)||2001 SW149|| align=right|14,3|| align=right|2,961|| align=right|0,044|| align=right|8,46|| align=right|5,095||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83528)||2001 SL152|| align=right|14,7|| align=right|2,770|| align=right|0,037|| align=right|2,56|| align=right|4,609||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83529)||2001 SM153|| align=right|14,3|| align=right|3,228|| align=right|0,089|| align=right|11,82|| align=right|5,800||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83530)||2001 SY155|| align=right|15,1|| align=right|2,878|| align=right|0,087|| align=right|0,99|| align=right|4,883||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83531)||2001 SC157|| align=right|14,5|| align=right|2,990|| align=right|0,063|| align=right|10,35|| align=right|5,170||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83532)||2001 SV157|| align=right|14,4|| align=right|2,734|| align=right|0,028|| align=right|3,70|| align=right|4,520||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83533)||2001 SA158|| align=right|14,3|| align=right|2,773|| align=right|0,107|| align=right|8,07|| align=right|4,616||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83534)||2001 SO160|| align=right|14,2|| align=right|3,097|| align=right|0,025|| align=right|9,44|| align=right|5,449||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83535)||2001 SX162|| align=right|14,8|| align=right|3,067|| align=right|0,062|| align=right|8,90|| align=right|5,370||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83536)||2001 SF163|| align=right|14,1|| align=right|2,971|| align=right|0,071|| align=right|9,53|| align=right|5,119||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83537)||2001 SU163|| align=right|14,6|| align=right|2,659|| align=right|0,009|| align=right|13,69|| align=right|4,335||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83538)||2001 SD164|| align=right|13,8|| align=right|3,161|| align=right|0,118|| align=right|27,42|| align=right|5,620||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83539)||2001 SF164|| align=right|14,0|| align=right|3,123|| align=right|0,173|| align=right|17,88|| align=right|5,518||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83540)||2001 SN164|| align=right|14,5|| align=right|2,700|| align=right|0,077|| align=right|13,88|| align=right|4,435||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83541)||2001 SP164|| align=right|13,8|| align=right|3,109|| align=right|0,144|| align=right|10,49|| align=right|5,482||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83542)||2001 SP166|| align=right|15,8|| align=right|2,836|| align=right|0,034|| align=right|1,88|| align=right|4,776||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83543)||2001 SM167|| align=right|14,4|| align=right|3,146|| align=right|0,199|| align=right|9,07|| align=right|5,580||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83544)||2001 SS169|| align=right|13,7|| align=right|3,176|| align=right|0,105|| align=right|23,89|| align=right|5,659||MBA||17. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83545)||2001 SZ171|| align=right|16,4|| align=right|2,726|| align=right|0,108|| align=right|5,96|| align=right|4,500||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83546)||2001 SG172|| align=right|15,7|| align=right|3,121|| align=right|0,052|| align=right|1,84|| align=right|5,513||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83547)||2001 SP173|| align=right|13,7|| align=right|3,227|| align=right|0,076|| align=right|22,23|| align=right|5,797||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83548)||2001 SJ174|| align=right|15,4|| align=right|2,706|| align=right|0,085|| align=right|3,57|| align=right|4,450||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83549)||2001 SR174|| align=right|14,9|| align=right|3,030|| align=right|0,065|| align=right|3,22|| align=right|5,273||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83550)||2001 SW174|| align=right|13,9|| align=right|2,972|| align=right|0,059|| align=right|10,36|| align=right|5,123||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83551)||2001 SZ175|| align=right|14,3|| align=right|3,073|| align=right|0,109|| align=right|7,08|| align=right|5,387||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83552)||2001 SS176|| align=right|14,6|| align=right|2,944|| align=right|0,046|| align=right|11,39|| align=right|5,050||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83553)||2001 SW177|| align=right|14,5|| align=right|3,045|| align=right|0,124|| align=right|10,71|| align=right|5,313||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83554)||2001 SY177|| align=right|14,6|| align=right|2,970|| align=right|0,055|| align=right|10,81|| align=right|5,119||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83555)||2001 SV181|| align=right|15,5|| align=right|2,635|| align=right|0,088|| align=right|2,15|| align=right|4,277||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83556)||2001 SU183|| align=right|14,7|| align=right|2,790|| align=right|0,022|| align=right|5,59|| align=right|4,660||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83557)||2001 SP184|| align=right|14,4|| align=right|3,099|| align=right|0,242|| align=right|10,90|| align=right|5,454||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83558)||2001 SG187|| align=right|14,8|| align=right|2,926|| align=right|0,063|| align=right|3,17|| align=right|5,005||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83559)||2001 SR195|| align=right|14,5|| align=right|2,965|| align=right|0,088|| align=right|10,14|| align=right|5,105||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83560)||2001 SW203|| align=right|14,5|| align=right|3,030|| align=right|0,025|| align=right|5,53|| align=right|5,274||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83561)||2001 SX205|| align=right|15,4|| align=right|2,729|| align=right|0,109|| align=right|5,58|| align=right|4,507||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83562)||2001 SJ210|| align=right|15,4|| align=right|3,087|| align=right|0,118|| align=right|1,74|| align=right|5,423||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83563)||2001 SO211|| align=right|14,9|| align=right|3,143|| align=right|0,106|| align=right|5,25|| align=right|5,570||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83564)||2001 SD212|| align=right|15,5|| align=right|2,667|| align=right|0,057|| align=right|3,08|| align=right|4,356||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83565)||2001 SS213|| align=right|15,2|| align=right|2,937|| align=right|0,037|| align=right|3,07|| align=right|5,031||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83566)||2001 SG214|| align=right|14,9|| align=right|2,724|| align=right|0,086|| align=right|8,33|| align=right|4,496||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83567)||2001 SF218|| align=right|14,9|| align=right|3,099|| align=right|0,050|| align=right|10,82|| align=right|5,456||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83568)||2001 SK218|| align=right|15,3|| align=right|2,736|| align=right|0,071|| align=right|4,50|| align=right|4,525||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83569)||2001 SZ219|| align=right|14,9|| align=right|3,094|| align=right|0,139|| align=right|2,00|| align=right|5,442||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83570)||2001 SD224|| align=right|15,2|| align=right|2,997|| align=right|0,127|| align=right|7,36|| align=right|5,189||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83571)||2001 SH225|| align=right|14,9|| align=right|3,128|| align=right|0,119|| align=right|9,74|| align=right|5,531||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83572)||2001 SS225|| align=right|16,2|| align=right|2,917|| align=right|0,026|| align=right|2,06|| align=right|4,982||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83573)||2001 SW225|| align=right|15,6|| align=right|3,100|| align=right|0,102|| align=right|9,51|| align=right|5,457||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83574)||2001 SJ226|| align=right|14,8|| align=right|3,031|| align=right|0,125|| align=right|2,50|| align=right|5,277||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83575)||2001 SK229|| align=right|15,1|| align=right|3,033|| align=right|0,076|| align=right|9,88|| align=right|5,282||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83576)||2001 SM229|| align=right|15,1|| align=right|2,960|| align=right|0,032|| align=right|4,28|| align=right|5,092||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83577)||2001 SD230|| align=right|15,1|| align=right|2,790|| align=right|0,137|| align=right|13,89|| align=right|4,659||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83578)||2001 SK230|| align=right|14,5|| align=right|3,182|| align=right|0,144|| align=right|1,76|| align=right|5,675||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83579)||2001 SD231|| align=right|16,3|| align=right|2,541|| align=right|0,188|| align=right|4,37|| align=right|4,049||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83580)||2001 SR231|| align=right|14,5|| align=right|3,215|| align=right|0,058|| align=right|14,60|| align=right|5,765||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83581)||2001 SX232|| align=right|15,0|| align=right|3,046|| align=right|0,053|| align=right|3,68|| align=right|5,316||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83582)||2001 SJ233|| align=right|15,3|| align=right|2,798|| align=right|0,163|| align=right|4,72|| align=right|4,681||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83583)||2001 SP233|| align=right|15,0|| align=right|3,120|| align=right|0,059|| align=right|6,74|| align=right|5,511||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83584)||2001 SR237|| align=right|14,8|| align=right|2,934|| align=right|0,156|| align=right|4,77|| align=right|5,025||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83585)||2001 SC238|| align=right|15,2|| align=right|2,763|| align=right|0,080|| align=right|7,01|| align=right|4,591||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83586)||2001 SA241|| align=right|15,2|| align=right|2,912|| align=right|0,045|| align=right|3,13|| align=right|4,969||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83587)||2001 SA242|| align=right|15,7|| align=right|2,987|| align=right|0,085|| align=right|9,09|| align=right|5,162||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83588)||2001 SS242|| align=right|14,8|| align=right|3,160|| align=right|0,053|| align=right|9,32|| align=right|5,617||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83589)||2001 SO246|| align=right|15,4|| align=right|2,918|| align=right|0,080|| align=right|2,91|| align=right|4,985||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83590)||2001 SE247|| align=right|14,5|| align=right|3,170|| align=right|0,050|| align=right|9,33|| align=right|5,643||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83591)||2001 SA248|| align=right|14,5|| align=right|3,091|| align=right|0,083|| align=right|3,64|| align=right|5,433||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83592)||2001 SO249|| align=right|15,1|| align=right|2,772|| align=right|0,023|| align=right|6,25|| align=right|4,615||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83593)||2001 SB253|| align=right|15,7|| align=right|2,930|| align=right|0,043|| align=right|3,22|| align=right|5,014||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83594)||2001 SS253|| align=right|15,2|| align=right|2,868|| align=right|0,068|| align=right|3,41|| align=right|4,856||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83595)||2001 SX256|| align=right|15,3|| align=right|2,899|| align=right|0,029|| align=right|3,01|| align=right|4,935||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83596)||2001 SC263|| align=right|15,2|| align=right|3,040|| align=right|0,037|| align=right|5,18|| align=right|5,299||MBA||25. september 2001||Emerald Lane||L. Ball
|-
|(83597)||2001 SU263|| align=right|14,1|| align=right|3,103|| align=right|0,218|| align=right|10,04|| align=right|5,465||MBA||25. september 2001||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(83598)||2001 SP265|| align=right|14,8|| align=right|2,981|| align=right|0,119|| align=right|11,40|| align=right|5,147||MBA||25. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(83599)||2001 SE266|| align=right|13,8|| align=right|3,148|| align=right|0,064|| align=right|16,01|| align=right|5,585||MBA||25. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(83600)||2001 SM266|| align=right|15,2|| align=right|2,987|| align=right|0,145|| align=right|0,41|| align=right|5,162||MBA||25. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(83601)||2001 SO266|| align=right|15,3|| align=right|2,933|| align=right|0,095|| align=right|1,16|| align=right|5,023||MBA||25. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(83602)||2001 SR266|| align=right|14,8|| align=right|2,601|| align=right|0,128|| align=right|1,31|| align=right|4,194||MBA||25. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(83603)||2001 SO268|| align=right|15,2|| align=right|2,874|| align=right|0,060|| align=right|13,86|| align=right|4,872||MBA||19. september 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(83604)||2001 SG270|| align=right|13,1|| align=right|3,190|| align=right|0,124|| align=right|17,16|| align=right|5,698||MBA||26. september 2001||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(83605)||2001 SJ270|| align=right|13,0|| align=right|3,054|| align=right|0,103|| align=right|16,93|| align=right|5,336||MBA||26. september 2001||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(83606)||2001 SS270|| align=right|14,6|| align=right|2,791|| align=right|0,144|| align=right|8,51|| align=right|4,663||MBA||16. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83607)||2001 SC272|| align=right|15,2|| align=right|2,915|| align=right|0,096|| align=right|1,47|| align=right|4,977||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83608)||2001 SK272|| align=right|15,0|| align=right|2,939|| align=right|0,082|| align=right|3,22|| align=right|5,037||MBA||21. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83609)||2001 SE273|| align=right|13,6|| align=right|2,702|| align=right|0,273|| align=right|12,36|| align=right|4,440||MBA||24. september 2001||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(83610)||2001 SZ274|| align=right|16,4|| align=right|3,034|| align=right|0,043|| align=right|1,06|| align=right|5,284||MBA||18. september 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(83611)||2001 SS277|| align=right|14,2|| align=right|3,165|| align=right|0,017|| align=right|11,27|| align=right|5,630||MBA||21. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83612)||2001 SW281|| align=right|15,0|| align=right|2,664|| align=right|0,040|| align=right|26,91|| align=right|4,347||MBA||21. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83613)||2001 SR286|| align=right|14,6|| align=right|3,011|| align=right|0,097|| align=right|11,20|| align=right|5,224||MBA||22. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83614)||2001 SU286|| align=right|15,6|| align=right|2,715|| align=right|0,136|| align=right|12,79|| align=right|4,472||MBA||22. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83615)||2001 SE287|| align=right|13,7|| align=right|3,062|| align=right|0,116|| align=right|15,33|| align=right|5,358||MBA||22. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83616)||2001 SW287|| align=right|13,4|| align=right|3,177|| align=right|0,135|| align=right|14,82|| align=right|5,661||MBA||27. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83617)||2001 SX287|| align=right|14,1|| align=right|2,856|| align=right|0,092|| align=right|15,77|| align=right|4,826||MBA||27. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83618)||2001 SS289|| align=right|15,3|| align=right|2,733|| align=right|0,171|| align=right|13,31|| align=right|4,517||MBA||29. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83619)||2001 SZ291|| align=right|15,0|| align=right|2,647|| align=right|0,113|| align=right|13,84|| align=right|4,305||MBA||21. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83620)||2001 SA293|| align=right|14,9|| align=right|3,037|| align=right|0,034|| align=right|7,03|| align=right|5,291||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83621)||2001 SL307|| align=right|14,9|| align=right|3,049|| align=right|0,149|| align=right|4,96|| align=right|5,324||MBA||21. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83622)||2001 SP308|| align=right|15,7|| align=right|3,130|| align=right|0,200|| align=right|3,75|| align=right|5,537||MBA||22. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83623)||2001 SK312|| align=right|15,5|| align=right|2,838|| align=right|0,079|| align=right|2,72|| align=right|4,780||MBA||21. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83624)||2001 SH313|| align=right|15,0|| align=right|2,983|| align=right|0,014|| align=right|7,53|| align=right|5,152||MBA||21. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83625)||2001 SL313|| align=right|14,2|| align=right|2,992|| align=right|0,086|| align=right|11,29|| align=right|5,175||MBA||21. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83626)||2001 SQ313|| align=right|14,2|| align=right|3,065|| align=right|0,063|| align=right|10,37|| align=right|5,364||MBA||21. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83627)||2001 SN315|| align=right|13,5|| align=right|3,162|| align=right|0,121|| align=right|20,16|| align=right|5,621||MBA||25. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83628)||2001 SV315|| align=right|14,7|| align=right|2,728|| align=right|0,218|| align=right|16,33|| align=right|4,504||MBA||25. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83629)||2001 SY316|| align=right|14,5|| align=right|2,664|| align=right|0,062|| align=right|21,09|| align=right|4,347||MBA||24. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83630)||2001 SD317|| align=right|14,6|| align=right|2,753|| align=right|0,041|| align=right|5,96|| align=right|4,567||MBA||25. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83631)||2001 SH317|| align=right|15,0|| align=right|2,719|| align=right|0,021|| align=right|6,26|| align=right|4,484||MBA||25. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83632)||2001 SE321|| align=right|15,0|| align=right|3,131|| align=right|0,107|| align=right|11,95|| align=right|5,540||MBA||25. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83633)||2001 SF322|| align=right|14,4|| align=right|3,120|| align=right|0,070|| align=right|11,16|| align=right|5,510||MBA||25. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83634)||2001 SO324|| align=right|15,0|| align=right|3,070|| align=right|0,100|| align=right|10,72|| align=right|5,378||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83635)||2001 SF325|| align=right|14,2|| align=right|3,067|| align=right|0,034|| align=right|10,69|| align=right|5,370||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83636)||2001 SO326|| align=right|15,1|| align=right|3,051|| align=right|0,050|| align=right|7,76|| align=right|5,330||MBA||18. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83637)||2001 SY327|| align=right|15,3|| align=right|2,795|| align=right|0,048|| align=right|5,66|| align=right|4,672||MBA||18. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83638)||2001 SG328|| align=right|15,8|| align=right|2,566|| align=right|0,044|| align=right|3,75|| align=right|4,111||MBA||19. september 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(83639)||2001 SH328|| align=right|15,7|| align=right|2,732|| align=right|0,068|| align=right|4,72|| align=right|4,516||MBA||19. september 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(83640)||2001 SW334|| align=right|15,4|| align=right|3,133|| align=right|0,196|| align=right|12,58|| align=right|5,544||MBA||20. september 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(83641)||2001 SO338|| align=right|15,0|| align=right|3,071|| align=right|0,104|| align=right|5,01|| align=right|5,380||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83642)||2001 SA339|| align=right|14,6|| align=right|2,655|| align=right|0,144|| align=right|10,71|| align=right|4,324||MBA||21. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83643)||2001 ST343|| align=right|14,6|| align=right|2,623|| align=right|0,059|| align=right|22,83|| align=right|4,247||MBA||22. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83644)||2001 SX343|| align=right|14,5|| align=right|3,197|| align=right|0,094|| align=right|11,58|| align=right|5,714||MBA||22. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83645)||2001 SL344|| align=right|15,3|| align=right|2,782|| align=right|0,069|| align=right|3,70|| align=right|4,638||MBA||23. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83646)||2001 SK345|| align=right|14,5|| align=right|3,035|| align=right|0,153|| align=right|12,37|| align=right|5,287||MBA||23. september 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(83647)||2001 SH346|| align=right|14,4|| align=right|3,108|| align=right|0,094|| align=right|15,89|| align=right|5,477||MBA||25. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83648)||2001 SM349|| align=right|15,4|| align=right|2,751|| align=right|0,155|| align=right|10,53|| align=right|4,563||MBA||17. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83649)||2001 TU2|| align=right|14,9|| align=right|2,995|| align=right|0,132|| align=right|9,66|| align=right|5,183||MBA||6. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83650)||2001 TR3|| align=right|15,5|| align=right|2,909|| align=right|0,023|| align=right|1,71|| align=right|4,960||MBA||7. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83651)||2001 TX6|| align=right|14,8|| align=right|3,235|| align=right|0,033|| align=right|13,34|| align=right|5,819||MBA||10. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83652)||2001 TM8|| align=right|13,4|| align=right|3,150|| align=right|0,106|| align=right|17,81|| align=right|5,590||MBA||9. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83653)||2001 TK10|| align=right|14,8|| align=right|2,967|| align=right|0,070|| align=right|10,54|| align=right|5,110||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83654)||2001 TV10|| align=right|15,4|| align=right|2,935|| align=right|0,060|| align=right|1,12|| align=right|5,028||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83655)||2001 TA12|| align=right|14,8|| align=right|3,055|| align=right|0,141|| align=right|6,55|| align=right|5,340||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83656)||2001 TP12|| align=right|15,0|| align=right|3,093|| align=right|0,198|| align=right|0,88|| align=right|5,439||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83657)||2001 TV13|| align=right|13,7|| align=right|2,947|| align=right|0,175|| align=right|14,17|| align=right|5,057||MBA||12. oktober 2001||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(83658)||2001 TZ14|| align=right|15,2|| align=right|2,993|| align=right|0,065|| align=right|10,31|| align=right|5,177||MBA||10. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83659)||2001 TR15|| align=right|14,5|| align=right|3,242|| align=right|0,075|| align=right|9,31|| align=right|5,836||MBA||11. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83660)||2001 TJ16|| align=right|14,5|| align=right|2,999|| align=right|0,044|| align=right|11,26|| align=right|5,192||MBA||11. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83661)||2001 TL17|| align=right|14,3|| align=right|3,138|| align=right|0,124|| align=right|17,71|| align=right|5,558||MBA||13. oktober 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(83662)||2001 TB18|| align=right|13,6|| align=right|3,159|| align=right|0,022|| align=right|22,47|| align=right|5,613||MBA||14. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(83663)||2001 TH19|| align=right|14,1|| align=right|2,699|| align=right|0,179|| align=right|12,56|| align=right|4,434||MBA||9. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83664)||2001 TR19|| align=right|14,3|| align=right|2,560|| align=right|0,223|| align=right|11,97|| align=right|4,094||MBA||9. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83665)||2001 TP21|| align=right|15,4|| align=right|2,566|| align=right|0,185|| align=right|6,52|| align=right|4,109||MBA||11. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83666)||2001 TZ21|| align=right|13,4|| align=right|3,186|| align=right|0,155|| align=right|18,11|| align=right|5,687||MBA||11. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83667)||2001 TN22|| align=right|15,0|| align=right|2,688|| align=right|0,119|| align=right|13,13|| align=right|4,406||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83668)||2001 TB27|| align=right|14,5|| align=right|3,104|| align=right|0,073|| align=right|10,12|| align=right|5,468||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83669)||2001 TV29|| align=right|14,6|| align=right|3,004|| align=right|0,136|| align=right|12,92|| align=right|5,205||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83670)||2001 TL30|| align=right|14,9|| align=right|3,120|| align=right|0,070|| align=right|8,58|| align=right|5,509||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83671)||2001 TN30|| align=right|14,6|| align=right|3,018|| align=right|0,077|| align=right|10,09|| align=right|5,243||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83672)||2001 TD35|| align=right|13,6|| align=right|2,562|| align=right|0,199|| align=right|8,27|| align=right|4,100||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83673)||2001 TN35|| align=right|14,3|| align=right|3,222|| align=right|0,097|| align=right|12,99|| align=right|5,782||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83674)||2001 TP41|| align=right|13,6|| align=right|2,672|| align=right|0,215|| align=right|12,04|| align=right|4,368||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83675)||2001 TJ45|| align=right|14,9|| align=right|3,178|| align=right|0,083|| align=right|9,32|| align=right|5,665||MBA||14. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(83676)||2001 TW45|| align=right|15,3|| align=right|3,200|| align=right|0,180|| align=right|2,70|| align=right|5,724||MBA||9. oktober 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(83677)||2001 TW46|| align=right|15,0|| align=right|3,178|| align=right|0,171|| align=right|4,02|| align=right|5,665||MBA||15. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(83678)||2001 TC47|| align=right|14,7|| align=right|2,886|| align=right|0,182|| align=right|12,56|| align=right|4,902||MBA||15. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(83679)||2001 TB48|| align=right|15,2|| align=right|2,583|| align=right|0,092|| align=right|13,42|| align=right|4,151||MBA||14. oktober 2001||Cima Ekar||Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|(83680)||2001 TO49|| align=right|14,7|| align=right|2,769|| align=right|0,148|| align=right|12,74|| align=right|4,607||MBA||15. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(83681)||2001 TC50|| align=right|14,7|| align=right|3,145|| align=right|0,144|| align=right|12,96|| align=right|5,575||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83682)||2001 TG50|| align=right|14,6|| align=right|2,759|| align=right|0,120|| align=right|22,67|| align=right|4,582||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83683)||2001 TV51|| align=right|15,0|| align=right|3,115|| align=right|0,085|| align=right|9,49|| align=right|5,497||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83684)||2001 TX51|| align=right|14,1|| align=right|3,047|| align=right|0,133|| align=right|13,88|| align=right|5,318||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83685)||2001 TW52|| align=right|15,1|| align=right|2,814|| align=right|0,087|| align=right|4,75|| align=right|4,719||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83686)||2001 TC53|| align=right|14,4|| align=right|2,995|| align=right|0,073|| align=right|6,33|| align=right|5,181||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83687)||2001 TQ54|| align=right|14,3|| align=right|3,057|| align=right|0,226|| align=right|14,35|| align=right|5,345||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83688)||2001 TO55|| align=right|14,7|| align=right|2,734|| align=right|0,088|| align=right|6,05|| align=right|4,520||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83689)||2001 TL63|| align=right|14,4|| align=right|3,033|| align=right|0,048|| align=right|9,50|| align=right|5,281||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83690)||2001 TW63|| align=right|14,9|| align=right|2,648|| align=right|0,215|| align=right|3,42|| align=right|4,309||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83691)||2001 TE65|| align=right|14,6|| align=right|3,021|| align=right|0,118|| align=right|3,19|| align=right|5,250||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83692)||2001 TX65|| align=right|14,9|| align=right|2,970|| align=right|0,026|| align=right|2,59|| align=right|5,117||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83693)||2001 TY65|| align=right|14,8|| align=right|3,083|| align=right|0,208|| align=right|4,02|| align=right|5,413||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83694)||2001 TG67|| align=right|14,5|| align=right|2,906|| align=right|0,064|| align=right|2,77|| align=right|4,953||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83695)||2001 TD68|| align=right|14,7|| align=right|2,987|| align=right|0,046|| align=right|11,16|| align=right|5,162||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83696)||2001 TD70|| align=right|16,8|| align=right|2,644|| align=right|0,112|| align=right|8,13|| align=right|4,298||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83697)||2001 TA72|| align=right|14,7|| align=right|3,083|| align=right|0,066|| align=right|2,10|| align=right|5,414||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83698)||2001 TM72|| align=right|15,2|| align=right|3,080|| align=right|0,064|| align=right|1,87|| align=right|5,404||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83699)||2001 TZ72|| align=right|15,2|| align=right|2,869|| align=right|0,032|| align=right|2,92|| align=right|4,858||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83700)||2001 TG73|| align=right|15,2|| align=right|3,013|| align=right|0,051|| align=right|9,77|| align=right|5,230||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83701)||2001 TA75|| align=right|14,9|| align=right|3,088|| align=right|0,165|| align=right|2,65|| align=right|5,427||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83702)||2001 TJ75|| align=right|15,2|| align=right|2,964|| align=right|0,099|| align=right|9,71|| align=right|5,101||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83703)||2001 TX75|| align=right|15,5|| align=right|2,730|| align=right|0,182|| align=right|10,13|| align=right|4,511||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83704)||2001 TO76|| align=right|14,4|| align=right|2,939|| align=right|0,142|| align=right|9,89|| align=right|5,039||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83705)||2001 TL77|| align=right|14,7|| align=right|3,036|| align=right|0,125|| align=right|11,54|| align=right|5,290||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83706)||2001 TM77|| align=right|14,3|| align=right|3,172|| align=right|0,089|| align=right|17,06|| align=right|5,650||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83707)||2001 TQ77|| align=right|14,1|| align=right|2,832|| align=right|0,116|| align=right|6,44|| align=right|4,765||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83708)||2001 TW77|| align=right|14,6|| align=right|2,936|| align=right|0,120|| align=right|6,18|| align=right|5,031||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83709)||2001 TW80|| align=right|15,0|| align=right|3,120|| align=right|0,095|| align=right|6,95|| align=right|5,511||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83710)||2001 TW81|| align=right|15,1|| align=right|3,011|| align=right|0,067|| align=right|10,94|| align=right|5,224||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83711)||2001 TH82|| align=right|14,3|| align=right|3,084|| align=right|0,175|| align=right|5,94|| align=right|5,416||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83712)||2001 TS82|| align=right|15,2|| align=right|2,863|| align=right|0,129|| align=right|3,78|| align=right|4,843||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83713)||2001 TJ84|| align=right|15,3|| align=right|2,950|| align=right|0,048|| align=right|2,68|| align=right|5,066||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83714)||2001 TU86|| align=right|14,8|| align=right|2,943|| align=right|0,146|| align=right|13,72|| align=right|5,048||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83715)||2001 TV86|| align=right|15,6|| align=right|3,103|| align=right|0,051|| align=right|7,25|| align=right|5,464||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83716)||2001 TM88|| align=right|14,8|| align=right|3,194|| align=right|0,167|| align=right|12,60|| align=right|5,708||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83717)||2001 TW91|| align=right|14,9|| align=right|3,156|| align=right|0,057|| align=right|8,49|| align=right|5,606||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83718)||2001 TB94|| align=right|15,1|| align=right|2,930|| align=right|0,034|| align=right|4,70|| align=right|5,014||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83719)||2001 TH94|| align=right|15,4|| align=right|3,099|| align=right|0,037|| align=right|3,32|| align=right|5,455||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83720)||2001 TJ94|| align=right|15,3|| align=right|2,768|| align=right|0,069|| align=right|2,34|| align=right|4,605||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83721)||2001 TT97|| align=right|15,1|| align=right|3,057|| align=right|0,050|| align=right|9,94|| align=right|5,343||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83722)||2001 TL98|| align=right|13,6|| align=right|3,993|| align=right|0,130|| align=right|3,25|| align=right|7,977||HLD||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83723)||2001 TN98|| align=right|14,4|| align=right|3,188|| align=right|0,059|| align=right|2,15|| align=right|5,690||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83724)||2001 TA101|| align=right|15,3|| align=right|3,096|| align=right|0,042|| align=right|9,69|| align=right|5,446||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83725)||2001 TW103|| align=right|15,1|| align=right|3,060|| align=right|0,085|| align=right|7,93|| align=right|5,351||MBA||15. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(83726)||2001 TR104|| align=right|14,4|| align=right|2,924|| align=right|0,082|| align=right|6,17|| align=right|4,998||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83727)||2001 TO105|| align=right|13,9|| align=right|3,008|| align=right|0,135|| align=right|12,61|| align=right|5,217||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83728)||2001 TH110|| align=right|14,6|| align=right|3,058|| align=right|0,062|| align=right|8,93|| align=right|5,348||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83729)||2001 TG111|| align=right|14,6|| align=right|3,105|| align=right|0,023|| align=right|8,42|| align=right|5,471||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83730)||2001 TP116|| align=right|13,8|| align=right|2,990|| align=right|0,185|| align=right|11,74|| align=right|5,168||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83731)||2001 TW116|| align=right|14,1|| align=right|3,147|| align=right|0,099|| align=right|22,47|| align=right|5,583||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83732)||2001 TC118|| align=right|14,0|| align=right|3,014|| align=right|0,006|| align=right|16,78|| align=right|5,231||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83733)||2001 TK118|| align=right|14,0|| align=right|3,070|| align=right|0,077|| align=right|16,16|| align=right|5,379||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83734)||2001 TY121|| align=right|14,7|| align=right|2,758|| align=right|0,180|| align=right|13,09|| align=right|4,580||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83735)||2001 TW122|| align=right|14,2|| align=right|3,101|| align=right|0,034|| align=right|14,98|| align=right|5,459||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83736)||2001 TS124|| align=right|14,9|| align=right|3,031|| align=right|0,042|| align=right|10,07|| align=right|5,277||MBA||12. oktober 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(83737)||2001 TA125|| align=right|13,7|| align=right|2,984|| align=right|0,078|| align=right|10,21|| align=right|5,153||MBA||12. oktober 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(83738)||2001 TA126|| align=right|14,5|| align=right|3,415|| align=right|0,141|| align=right|17,30|| align=right|6,310||MBA||12. oktober 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(83739)||2001 TO128|| align=right|14,3|| align=right|2,960|| align=right|0,035|| align=right|8,63|| align=right|5,093||MBA||13. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83740)||2001 TQ130|| align=right|14,2|| align=right|3,054|| align=right|0,080|| align=right|10,97|| align=right|5,336||MBA||8. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83741)||2001 TT130|| align=right|14,8|| align=right|2,737|| align=right|0,026|| align=right|8,00|| align=right|4,528||MBA||10. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83742)||2001 TD131|| align=right|14,8|| align=right|3,197|| align=right|0,105|| align=right|9,38|| align=right|5,715||MBA||10. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83743)||2001 TZ133|| align=right|14,3|| align=right|3,197|| align=right|0,088|| align=right|12,06|| align=right|5,715||MBA||12. oktober 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(83744)||2001 TN134|| align=right|14,8|| align=right|3,098|| align=right|0,136|| align=right|15,08|| align=right|5,453||MBA||13. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83745)||2001 TP136|| align=right|14,2|| align=right|2,972|| align=right|0,045|| align=right|11,16|| align=right|5,122||MBA||14. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83746)||2001 TQ136|| align=right|15,1|| align=right|2,977|| align=right|0,136|| align=right|10,99|| align=right|5,137||MBA||14. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83747)||2001 TR136|| align=right|14,0|| align=right|3,113|| align=right|0,093|| align=right|12,40|| align=right|5,491||MBA||14. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83748)||2001 TT136|| align=right|14,1|| align=right|3,036|| align=right|0,132|| align=right|11,56|| align=right|5,288||MBA||14. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83749)||2001 TO137|| align=right|14,3|| align=right|3,055|| align=right|0,120|| align=right|12,42|| align=right|5,339||MBA||14. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83750)||2001 TS137|| align=right|14,4|| align=right|3,035|| align=right|0,075|| align=right|12,26|| align=right|5,287||MBA||14. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov